Pão francês, como é conhecido um típico pão brasileiro inspirado no baguete
Primula acaulis subsp. acaulis, uma planta